Pelech ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Pelech (* 1994), kanadischer Eishockeyspieler
 Matt Pelech (* 1987), kanadischer Eishockeyspieler
 Michael Pelech (* 1989), kanadischer Eishockeyspieler